Ignacio Trellez (1919-), entraineur de football mexicain ;
 John Jairo Tréllez (1968-), footballeur international colombien ;
 Santiago Tréllez (1990-) , footballeur colombien ;